Diente de dragón puede referirse a:
 Las estructuras defensivas alemanas llamadas Diente de dragón.
 Brotes de la planta Vigna radiata (cuyo nombre común es Poroto Chino o Judía Mungo).
 Quizás quiso decir Diente de León, nombre común de la planta Taraxacum officinale.